Махи́р (также Маи́р) Махир оглы Эмрели (; ), при рождении Махир Анар оглы Мадатов () — азербайджанский футболист, нападающий загребского «Динамо» и национальной сборной Азербайджана.

Клубная карьера 
Воспитанник ФК «Баку», в составе которого начинал выступления в 2012 году. Выступал как в дублирующем, так и в основном составах клуба.

Дебютировал в Премьер-лиге 27 сентября 2014 года в 7 туре против ФК «Араз-Нахчыван» — вышел на замену на 66 минуте.

15 августа 2017 года в составе агдамского «Карабаха» в матче плей-офф Лиги чемпионов забил свой первый гол в еврокубковых турнирах.

Сборная

U-17 
В 2012 году провёл 3 матча в составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет в квалификационном раунде чемпионата Европы до 17 лет.

Личная жизнь 
Родители продюсер Анар Мадатов и Эльнура Мадатова (урождённая Эмрели), также у него есть сестра Айша. В апреле 2019 года Махир изменил в соцсетях свою фамилию на Эмрели — так он отреагировал на то, что его отец после 23 лет брака, не дожидаясь окончания бракоразводного процесса со своей супругой, обручился с женщиной по имени Самира. В мае 2019 года он официально взял себе девичью фамилию матери, а в качестве отчества — собственное имя.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Баку»
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Коньяспор»